chiesa delle Sante Flora e Lucilla a Castel Focognano (AR);
 chiesa delle Sante Flora e Lucilla a Montisi, frazione di Montalcino (SI);
 chiesa delle Sante Flora e Lucilla a Torrita di Siena (SI).

Pagine correlate
Sante Flora e Lucilla – pagina di disambiguazione